Pulse signifie « pouls » ou « pulsation » en anglais.

Astronomie 

Le signal périodique émis par un pulsar (en fait un effet de phare résultant de la rotation rapide de ces astres) est appelé pulse. Un Sous pulse correspond au signal effectivement détecté sur une période, le terme de pulse correspondant à la moyenne de plusieurs sous pulses.

Cinéma 

 Pulse est le titre original du film américain Danger haute tension, réalisé par Paul Golding en 1988 ;
 Pulse est le titre anglais du film japonais Kaïro, réalisé par Kiyoshi Kurosawa en 2001 ;
 Pulse est un film américain réalisé par Jim Sonzero en 2006 ;
 Pulse (stylisé en P·U·L·S·E), un film du groupe Pink Floyd tiré d'un concert de la tournée en support de l'album The Division Bell ;

Musique   
 Pouls (pulse en anglais), en théorie musicale, une série de battements uniformément espacés ;  
 Pulse Music (1969), une œuvre pour instruments mécaniques et ordinateurs de Steve Reich ; 
 Pulse (2016), une œuvre pour ensemble mixte de Steve Reich.

Album 

 Pulse (stylisé en P·U·L·S·E), un album live du groupe Pink Floyd, tiré de la tournée du même nom ;
 Pulse, un album du groupe The Back Horn ;
 Pulse, un album de la chanteuse de R&B Toni Braxton ;
 Pulse, un album de Greg Phillinganes.

Jeux vidéo 

 Pulse ou Gran Pulse est l'un des deux mondes où se déroule l'intrigue du jeu Final Fantasy XIII.
 Pulse est un serious game utilisé dans le domaine médical.
 Pulse est le nom du fil d'actualité présent sur le site de chat 3D IMVU

Autres 
 Pulse, un magazine d'informations mensuel et un site Web sur les premiers soins, en anglais.
 Analyse pulse-chase, une technique d'analyse de biologie.
 Le Pulse, une boite de nuit homosexuelle américaine située à Orlando, en Floride, théâtre en  d'une des fusillades les plus meurtrières de l'histoire du pays.
 Le Fiat Pulse, SUV multisegment sous-compact produit par Fiat.
 La Renault Pulse, voiture lancée par Renault en Inde.

Homonymie de titre